Muschner ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Muschner (* 1950), deutscher Regisseur